«Гянджлик» () — станция первой (Красной) линии Бакинского метрополитена. Расположена между станциями «Нариман Нариманов» и «28 Май».

Характеристика 
Станция введена в эксплуатацию 6 ноября 1967 года в составе первого пускового участка «Нариман Нариманов» — «Бакы Совети».

Выходы в город из станции ведут в два подземных перехода, один из которых ведет к Республиканскому стадиону и зоопарку, к улице Фатали Хана Хойского и проспекту Ататюрка.

«Гянджлик» — колонная станция мелкого заложения, по архитектуре повторяет станцию московского метро Кропоткинская. Колонны состоят из двух частей: нижняя, более массивная, облицована мрамором, а верхняя, капитель, покрыта клеевой побелкой. Особый эффект в том, что составные колонны кажутся меньше по высоте и как бы уходят вдаль, создавая ощущение перспективы. На колонны и на карнизы, расположенные вдоль путевых стен, нанесён восточный, стрельчатый рисунок. Стрельчатый рисунок и подсветка капителей как бы поднимает потолок, делает вестибюль станции более мягким, воздушным, светлыми. Панно на стенах станции оформлены флорентийской мозаикой. Близость крупнейшего в республике стадиона сказалась на теме оформления станции, которую можно охарактеризовать, как спортивную. Символические фигуры юношей и девушек олицетворяют силу и ловкость. Работали над панно совместно с автором художником-керамистом Р. Халафовым московские мастера-мраморщики Юрий Полюшкин и Евгений Синюков. Автор проекта станции — К. И. Сенчихин.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Станция на сайте "Мир метро" 

Станции Бакинского метрополитена
Колонные станции мелкого заложения